Дени́ Амело́т ( или ; 1609 год, Сент — 7 октября 1678 года, Париж) — французский богословский писатель XVII века, ораторианец, переводчик Нового Завета.

Издал в 1666—1668 годах перевод Нового Завета на французский язык, долго остававшийся одним из самых употребительных и часто перепечатываемых; впоследствии был пересмотрен относительно слога Конраром.

Был известен участием в деспотическом управлении ораторинцами Бургоэна (François Bourgoing) и полемикой с янсенистами, которым он старался вредить всеми возможными способами.

Примечания

Литература 
 Амелотъ Дени // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. — , 1862.

Ссылки 
 

Богословы Франции
Ораторианцы